Digitech peut faire référence à :
 Digitech, une marque du groupe américain Harman ;
 DigiTech Whammy, une pédale d'effet commercialisée par la marque Digitech ;
 Digitec Galaxus, une entreprise suisse.